|}

Die Cross-Country Route ist eine bedeutende Eisenbahnverbindung in Großbritannien, die von Südwestengland und Südwales via Bristol, Birmingham, Derby und Sheffield nach Nordostengland und Schottland führt. Die Route verläuft auf Teilen der Great Western Main Line, der Midland Main Line, Sheffield–Hull Line und der East Coast Main Line.

Den zentralen Abschnitt Cardiff – Bristol – Birmingham – Derby bauten in den 1840er Jahren drei verschiedene Gesellschaften: Birmingham and Gloucester Railway, Birmingham and Bristol Railway und Birmingham and Derby Junction Railway.

Lange Zeit fristete die Cross-Country Route ein Schattendasein, da sie durch fünf verschiedene Betriebsregionen von British Rail führte und in keiner Region bei der Gestaltung des Fahrplans bevorzugt behandelt wurde. Dies änderte sich erst nach der Privatisierung Mitte der 1990er Jahre, als die Verbindung zu einer einzelnen Franchise zusammengefasst und von Virgin Trains übernommen wurde.

In den 1960er Jahren gab es Pläne, die Verbindung zu elektrifizieren. Dies wäre damals vor allem auf der Lickey Incline, einem 26,5 ‰ steilen Abschnitt unmittelbar südlich von Birmingham, von Vorteil gewesen, da viele der frühen Diesellokomotiven zu wenig leistungsfähig waren. Allerdings wurde die Strecke bis heute nicht elektrifiziert, da seit dem Einsatz stärkerer Dieseltriebwagen die Umstellung nicht mehr erforderlich erscheint. Schwere Güterzüge erfordern jedoch weiterhin Schiebelokomotiven auf der Lickey Incline.

Auf der Cross-Country Route verkehren heute hauptsächlich Dieseltriebwagen der Typen 220 und 221 Voyager. Diese erreichen Geschwindigkeiten bis zu 125 mph (201 km/h), während ältere Modelle nur bis zu 95 mph (153 km/h) schnell fahren konnten.

Siehe auch 
 Liste von Eisenbahnstrecken in Großbritannien
 Schienenverkehr in Großbritannien

Bahnstrecke in England
Bahnstrecke in Wales